Blood — четвёртый студийный альбом американской группы In This Moment. Альбом вышел 14 августа 2012 года на лейбле Century Media. В отличие от предыдущих альбомов группы, в нём изменено звучание, исчезли многие традиционные элементы металкора в сторону электронных семплов и других экспериментов.

Переиздание 
Издание делюкс с бонусным диском ремиксов вышло 14 декабря 2012 года. Издание iTunes содержит бонус-композицию «Closer (Nine Inch Nail cover)». Blood был переиздан в Европе 31 мая 2013 года под названием «Reissue & Bonus».

Альбом был переиздан в третий раз под названием «Blood (Special Edition)» 21 января 2014 года. Также вышел концертный DVD под названием «Blood at the Orpheum», который был снят 21 мая 2013 года в «Orpheum Theater» в Мэдисоне. Это первый концерт группы, вышедший на DVD.

Список композиций

Продажи 
Альбом дебютировал на 15-м месте в чарте «Billboard 200», было продано 20,000 копий. На 12 февраля 2014 года было продано более 227,000 копий альбома.

Примечания 

Альбомы In This Moment
Альбомы металкора
Альбомы индастриал-метала
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Century Media Records